Gundelsheim névvel a következő cikkek találhatók:
Gundelsheim (Bambergi járás), település Németországban, Bajoroszágban
Gundelsheim (Heilbronni járás), település Németországban, Baden-Württembergben